Старо-Акульшетское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Старый Акульшет.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1188 человек, в том числе 565 мужчин и 623 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Старый Акульшет
 Акульшет
 Парижская Коммуна

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области